Симоса:

 Симоса — департамент в Аргентине в составе провинции Тукуман.
 Симоса — историческая провинция Японии в регионе Канто на востоке острова Хонсю.